Ёлочные игрушки — то же, что и ёлочные украшения. Также может означать:
 «Ёлочные игрушки» — российский музыкальный дуэт.
 «Ёлочные игрушки» — дебютный сборник дуэта, выпущенный в 1999 году.
 «Ёлочные игрушки» — сборник 2007 года, посвящённый десятилетию дуэта.

См. также 
 Клинская ёлочная игрушка